La Coppa Davis 1973 è stata la 62ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 53 nazioni: 31 nella zona europea, 10 nella zona dell'est e 12 della zona americana.

L'Australia ha battuto gli Stati Uniti nella prima finale che si è disputata in un campo indoor: il Public Auditorium di Cleveland, negli Stati Uniti, dal 30 novembre al 2 dicembre.

Zona Americana

Zona Nord e Centro Americana

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
 
 
  — promossa al Tabellone principale
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti
 
 
  — promossa alla Finale Interzonale Americana

Zona Sudamericana

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
  — promossa al Tabellone principale
 
 
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti
 
  — promossa alla Finale Interzonale Americana

Finale Interzonale Americana

Stati Uniti avanza alle semifinali
Note:Il 39-37 del 2º set dell'incontro di doppio è stato il set col numero maggiore di game nella storia della Coppa Davis (76).

Zona dell'Est

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
 
  — promossa al Tabellone principale
 
  — promossa al Tabellone principale
 
  — promossa al Tabellone principale
 
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti

Finale

Australia avanza alle semifinali

Zona Europea

Zona A

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
  — promossa al Tabellone principale
  — promossa al Tabellone principale
 
 
  — promossa al Tabellone principale
 
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti

Finale

La Cecoslovacchia accede alle semifinali

Zona B

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
  — promossa al Tabellone principale
 
  — promossa al Tabellone principale
 
 
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti

Finale

Romania avanza alle semifinali

Semifinali

Tabellone

Primo turno

Finale

Collegamenti esterni

Tennis nel 1973
 1973